Włodarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Włodarczyk (* 1980), polnische Popsängerin und Schauspielerin
 Anita Włodarczyk (* 1985), polnische Leichtathletin
 Anna Włodarczyk (* 1951), polnische Leichtathletin
 Edward Włodarczyk (1946–2021), polnischer Historiker
 Jerzy Włodarczyk (* 1954), polnischer Sprinter
 Krzysztof Włodarczyk (* 1981), polnischer Boxer
 Krzysztof Włodarczyk (* 1961), polnischer Geistlicher, Bischof von Bydgoszcz

 Piotr Włodarczyk (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Urszula Włodarczyk (* 1965), polnische Leichtathletin